Ibiraiaras (volk), een inheemse bevolkingsgroep in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Ibiraiaras (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul